Kernkraftwerk Douglas Point steht für:

 Kernkraftwerk Douglas Point (Kanada), Ontario (stillgelegt)
 Kernkraftwerk Douglas Point (Tennessee), Vereinigte Staaten (verworfen)